Una història de policies és una novel·la policíaca de l'escriptor Esteban Navarro publicada l'any 2017 per l'editorial Platja de Ákaba. La novel·la es va publicar l'1 de març de 2017 i va estar embolicada en una gran polèmica quan el 7 d'abril (cinc setmanes després), la Comissaria d'Osca va denunciar al seu autor per, presumptament, promocionar-se utilitzant la seva condició de policia.

Argument 
Cinc policies, que van començar junts a l'Escola de Policia d'Àvila, on es van fer amics, acaben, després de moltes vicissituds, en la comissaria d'Osca, on han anat arribant d'un en un, després d'un periple de gairebé vint anys en el Cos i en diferents plantilles per tota Espanya.

Els protagonistes: Lorenzo, Antonio, Juan Carlos, Jorge i Joaquín, van exercint com agents en les seves respectives destinacions, fins que tots coincideixen a Osca. Durant la seva trajectòria professional tots es van prestant ajuda en petits favors que es demanen, i es deuen. Fins que un dia, quan ja estan a Osca, un d'ells, Antonio, sol·licita un favor que els empenyerà a tots al costat més fosc de la corrupció policial.

Polèmica 
Encara que l'autor ho ha negat en diversos mitjans, la veritat és que la premsa insisteix que la relació entre la publicació d'aquesta novel·la, i l'expedient obert per la Direcció general de la Policia, prèvia denúncia anònima d'Osca, està relacionat amb la publicació de l'obra, segons mitjans tan destacats com El Confidencial, La Crònica de l'Ocellet, El Diario.es, Estel Digital, L'Herald, fins i tot en periòdics internacionals, com The Guardian, el Gruppo Editoriale L'Espresso o en Russia Today.

En alguns mitjans indiquen que finalment l'autor va haver d'abandonar la policia després de vint-i-quatre anys de servei, quedant molts serrells solts com la identificació dels denunciants, si bé la novel·la va aconseguir les sis edicions en paper.

Representació d'Osca 
El 10 de febrer de 2019, la llista de Business Insider va escollir aquesta novel·la com a representació de la ciutat d'Osca, en una selecció titulada un llibre per província.

Referències

Enllaços externs 
 Una història de policies 

Novel·les de la dècada del 2010
Obres del 2017
Novel·les detectivesques